Plesner ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Plesner (1911–1993), österreichischer Produzent und Kameramann
 Ulrik Plesner (1861–1933), dänischer Architekt